Die Abkürzung OSAF kann folgende Bedeutungen haben:
 Open Source Applications Foundation, eine gemeinnützige Organisation für die Verbreitung von Freier Software
 Oberste SA-Führung/Oberster SA-Führer, die Führungsebene beziehungsweise der höchste Führer der nationalsozialistischen Sturmabteilung
 South American Organization for the Promotion of the Thoruoughbred, ein südamerikanischer Dachverband für Pferderennen, siehe Gran Premio Latinoamericano #OSAF

Abkürzung